Bailou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bailou (socken i Kina, lat 33,78, long 114,88), Henan, 
 Bailou (socken i Kina, lat 34,24, long 115,11), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar